Kino Rossija ist die Bezeichnung folgender Kinos:

 Kino Rossija (Moskau) in Moskau
 Kino Rossija (Jerewan) in Jerewan